Lachner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Franz Lachner (1803–1890), tysk komponist
 Ignaz Lachner (1807–1895), tysk komponist
 Theodor Lachner (1795–1877), tysk komponist
 Vinzenz Lachner (1811–1893), tysk komponist

Tyska efternamn